Кутергин — фамилия. Известные носители:
 Кутергин, Виктор Александрович (1952—2019) — советский хоккеист, тренер.
 Кутергин, Николай Борисович (1969) — российский дзюдоист.
 Кутергина, Татьяна Моисеевна (1957) — советская спортсменка, игрок в настольный теннис, тренер.